Fase (chimica) (articolo principale),
Vetro poroso, fatto per mezzo di una fase di separazione metastabile liquido-liquido.